

Cinema 
 Atlantis – film del 1913 diretto da August Blom
 Atlantis – film del 1991 diretto da Luc Besson
 Atlantis - L'impero perduto (Atlantis: The Lost Empire) – film del 2001 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise
 Atlantis - Il ritorno di Milo (Atlantis: Milo's Return) – film del 2003 diretto da Victor Cook e Toby Shelton
Atlantis (Atlantyda) – film del 2019 diretto da Valentyn Vasjanovyč

Geografia 
 Atlantis – città della Contea di Palm Beach, Florida (Stati Uniti d'America)
 Atlantis – città del Municipio metropolitano di Città del Capo (Sudafrica)

Musica 
 Atlantis – singolo degli The Shadows del 1963
 Atlantis – album di Sun Ra del 1969
 Atlantis – album di McCoy Tyner del 1974
 Atlantis – album degli Earth and Fire del 1973
 Atlantis – album di Wayne Shorter del 1985
 Atlantis – album dei Lunatica del 2001
 Atlantis – album degli Atrocity del 2004
 Atlantis – album dei TNT del 2008
 Atlantis – etichetta discografica con sede in Via Tirso 16, 37060 Lugagnano (Verona)
 Atlantis – gruppo musicale statunitense del 1982

Sport 
 Atlantis FC – società calcistica finlandese
 Atlantis – wrestler messicano

Televisione 
 Atlantis – serie televisiva del 2013 prodotta dalla BBC
 Atlantis – miniserie televisiva di 4 puntate trasmessa dalla Rai nel 2000
 Atlantide (Atlantis) – immaginaria città che dà il nome alla serie televisiva Stargate Atlantis

Videogiochi 
 Atlantis – videogioco del 1982 per Atari 2600, Intellivision e altri
 Atlantis – multi user dungeon del 2000
 Atlantis – serie di videogiochi d'avventura iniziata nel 1997

Altro 
 Atlantis – uno degli Space Shuttle
 1198 Atlantis – asteroide areosecante
 Atlantis – romanzo di David Gibbins del 2006
 Atlantis – programma radiofonico di Radio 2
 Atlantis – hotel di Dubai (Emirati Arabi Uniti)
 Atlantis – incrociatore ausiliario della Kriegsmarine